Gavinjano ima više značenja:
 Gavinjano (Areco)
 Gavinjano (Firenca)
 Gavinjano
 Gavinjano (Sijena)